Herrernes omnium ved sommer-OL 2016 blev afholdt i Rio Olympic Velodrome på dagene 14. august – 15. august.

Format 
Omnium bestod af seks forskellige del-discipliner, hvor der blev opnået points efter placeringen i de første fem del-discipliner. Der blev givet 40 points til vinderen, 38 points til nr. to, 36 points til nr. tre og så videre nedad. Disse akkumulerede points var udgangspunkt ved den sidste del-discipliner Pointløb, hvor optjente points blev lagt til, eller trukket fra rytternes samlede points. Vinder af Omnium disciplinen var den rytter med flest points efter pointløbet. 
De enkelte del-discipliner var:
 Scratch: Samlet start, hvor der kan tages omgange og vinderen er den første der fuldfører 15 km.
 Individuelt forfølgelsesløb: Bedste tid over 4 km. 
 Udskilningsløb: Sidste rytter i de indlagte spurter udskilles indtil kun vinderen er tilbage.
 1000 meter på tid: Bedste tid over på distancen. 
 Flyvende omgang på tid: Bedste tid målt over en enkelt omgang. 
 Pointløb: Samlet start, hvor der kan tages omgange og points over 40 km.

Tidsskema

Samlet resultat 

SC: Scratch. IF: 4000m Individuelt forfølgelsesløb. UL:  Udskilningsløb.
1K: 1000 meter på tid. FO: Flyvende omgang på tid. PL:  Pointløb.

Resultater del-discipliner

Scratch

Individuelt forfølgelsesløb

Udskilningsløb

1000 meter på tid

Flyvende omgang på tid

Pointløb

Referencer

Eksterne henvisninger 
http://www.uci.ch/mm/Document/News/News/17/69/76/EventSchedule-CyclingTrack_Neutral.pdf
http://www.uci.ch/olympic-games/track-cycling-rio-206/

Omnium (herrer)